Help Me:

 Help Me — песня американского рэп-рок исполнителя Deuce.
 Help Me — двадцать первая по счету и заключительная серия 6 сезона американского телесериала «Доктор Хаус».